Pseudeukrohnia pilus är en djurart som tillhör fylumet pilmaskar, och som beskrevs av Kasatkina 2002. Pseudeukrohnia pilus ingår i släktet Pseudeukrohnia och familjen Eukrohniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pilmaskar
pilus